Валерий Валентинович Алексеев: Алексеев, Валерий Валентинович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Алексеев, Валерий Валентинович (род. 1979) — российский футболист.